Э́нтони Дуэ́йн Ма́ки (; род. 23 сентября 1978) — американский актёр.

Ранние годы 
Маки родился в Новом Орлеане, Луизиана. Энтони учился в новоорлеанском Центре креативного творчества, после, в середине 1990-х годов, поступил на драматический курс в школу искусств Северной Каролины в городе Уинстон-Салем. Позже он окончил Джульярдскую школу. Отец и мачеха Энтони погибли во время урагана «Катрина». Его брат, Кэлвин Маки, был доцентом в Тулейнском университете.

Карьера 
Первую свою роль Энтони Маки получил в 2002 году, это стал знаменитый фильм «8 миля» с Эминемом и Ким Бейсингер в главных ролях. А главную роль он получил в 2003 году в драме Родни Эванса «Как брат брату». В фильме он исполнил роль афроамериканского художника Перри, который пытается приспособиться к миру, будучи гомосексуалом. Другой его заметной ролью стала роль Джона Армстронга в фильме Спайка Ли «Она ненавидит меня». Здесь он уже приспосабливался к жизни в качестве гетеросексуального мужчины.

Личная жизнь 
В декабре 2014 года Маки женился на своей подруге детства Шелетте Чапитал. В 2017 году Маки подал на развод, который был завершён в 2018 году. У них есть четверо детей.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры США
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины
Выпускники Джульярдской школы